У́лица Машинострои́телей — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Россия 
 Улица Машиностроителей — улица в Воронеже.
 Улица Машиностроителей — улица в Екатеринбурге.
 Улица Машиностроителей — улица в Ишимбае.
 Улица Машиностроителей — улица в Колпине, пригороде Санкт-Петербурга.
 Улица Машиностроителей — улица в Костроме.
 Улица Машиностроителей — улица в Набережных Челнах.
 Улица Машиностроителей — улица в Челябинске.
 Улица Машиностроителей — улица в Уфе.
 Улица Машиностроителей — улица в Юрге. Белоруссия 
 Улица Машиностроителей — улица в Минске.